Svenska cupen 1972/1973 var den artonde säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med final på Stadsparksvallen i Jönköping den 31 maj 1973 mellan Åtvidabergs FF och Malmö FF, en match som Malmö FF skulle, inför  åskådare, vinna med hela 7–0, vilket är den målmässigt den största segern för en final i Svenska cupen någonsin. Tidigare största finalseger hade Råå IF som slagit BK Kenty med 6–0 säsongen 1948.

Matcher

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1972/1973
Fotboll i Sverige 1972
Fotboll i Sverige 1973
Fotbollssäsongen 1972/1973